Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Pontotoc () :
comté de Pontotoc, situé dans l'État du Mississippi ;
comté de Pontotoc, situé dans l'État de l'Oklahoma.